Little Red Rooster  – standard blues scritto da Willie Dixon, pubblicato su singolo da Howlin' Wolf del 1961, ripreso anche dai Rolling Stones nel 1964, e da loro pubblicato come singolo in Gran Bretagna, e spesso eseguito in concerto dai Doors.
Little Red Rooster  – album della Mick Taylor Band del 2007